Un majordome peut désigner :

 un membre du personnel de maison, employé  ayant pour rôle de servir ;
 un valet de nuit, cintre muni de pieds, conçu pour y déposer, le soir avant de dormir, les vêtements que l'on a prévu de porter le lendemain.

Voir aussi